Bodenstab ist der Name von

 Emil Bodenstab (1856–1924), deutscher Apotheker und Heimatforscher
 Karl Bodenstab (1866–1935), Generaldirektor der Deutschen Asphalt AG, Ehrendoktor der TU Braunschweig